Magenheim bezeichnet:

 Schloss Magenheim
 die Herren von Magenheim, ein mittelalterliches Hochadelsgeschlecht im Zabergäu

Siehe auch:
 Heinz Magenheimer (* 1943), Dozent an der österreichischen Landesverteidigungsakademie Wien